Аквара (, ) — село . Высота над уровнем моря составляет 120 метров.

Население 
По данным переписи 1959 года в селе Аквара проживало 839 человек, большинство которых составляли абхазы и грузины. К 1989 году в селе Аквара проживало 1164 человека, преобладали грузины и абхазы.

Примечания 

Населённые пункты Абхазии
Населённые пункты Гагрского муниципалитета